Proton Perdana — серия переднеприводных среднеразмерных седанов, выпускающихся малайзийской компанией Proton Edar Sdr Holding с 26 января 1995 по апрель 2020 года.

Первое поколение 
Производство автомобиля первого поколения было запущено 26 января 1995 года в качестве конкурента японских моделей Toyota Camry, Honda Accord и Nissan Cefiro. Платформа взята от модели Mitsubishi Eterna. На автомобиль ставили бензиновый двигатель внутреннего сгорания Mitsubishi 4G63. До 1996 года автомобиль оснащался 5-ступенчатой механической трансмиссией, вместе с 4-ступенчатой автоматической. Коэффициент лобового сопротивления 0,29°. Топливная экономичность — высокая, максимальная скорость — 205 км/ч. Автомобилю присущи электростеклоподъёмники, складывающиеся зеркала заднего вида, антиблокировочная система и круиз-контроль.

В 1997 году автомобиль Proton Perdana первого поколения прошёл рестайлинг — радиаторная решётка в общей хромированной оправе, колёсные диски переработаны, отделка салона была усовершенствована.

Производство оригинальной версии Proton Perdana завершилось в 1998 году.

1998—2010 
12 ноября 1998 года был налажен выпуск автомобилей Proton Perdana V6. От своего предшественника автомобиль отличался бензиновым двигателем внутреннего сгорания Mitsubishi 6A12. В Брунее автомобиль был представлен 11 июня 1999 года, а 22 июня того же года автомобиль был представлен в Сингапуре.

26 января 2003 года автомобиль Proton Perdana прошёл рестайлинг — радиаторная решётка и бампера взяты от итальянских моделей Alfa Romeo. Также были переработаны колёсные диски и задние фонари. Фонари заднего хода были перемещены на багажное отделение. Из внутренних отличий, были переработаны рулевое колесо, кожаные сидения, салон выполнен в алюминиевой оправе. С 2005 года салон автомобиля был кремовым. На базе этого седана был произведён лимузин.

Производство Proton Perdana V6 завершилось в 2010 году.

Галерея

Второе поколение 

11 декабря 2013 года был налажен выпуск второго поколения. В отличие от предшественника, автомобиль базировался на шасси Honda Accord восьмого поколения.

Выпуск автомобиля был одобрен премьером-министром Малайзии Разаком и премьером-министром Турции Эрдоганом.

В середине 2015 года был произведён вариант Proton Perdana P4-90B, одобренный Махатхиром Мохамадом. Он передал автомобиль в Великобританию, дабы произвести электромобиль на его базе, однако этот проект был признан нецелесообразным.

14 июня 2016 года автомобиль Proton Perdana прошёл фейслифтинг. Модель с двигателем Honda K24Z2 была оснащена системой распределения тормозных усилий.

В апреле 2020 года производство автомобилей Proton Perdana второго поколения было завершено.

Галерея

Примечания 

Perdana